Аль-Мутаваккиль (821—861) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Мутаваккиль, Вакиль Ахмад (род. во второй половине 1960-х) — последний министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан.